Heinrich Hofmann (1576–1652) – niemiecki matematyk
 Heinrich Hofmann (1842–1902) – niemiecki kompozytor
 Heinrich Hofmann (1857–1937) – niemiecki prawnik i polityk (NLP)
 Heinrich von Hofmann (1863–1921) – niemiecki generał
 Heinrich Hofmann (1909–1971) – niemiecki farmakolog i toksykolog
 Heinrich Blatter-Hofmann (1837–1912) – szwajcarski biznesmen i polityk
 Heinrich Albert Hofmann (1819−1880) – niemiecki księgarz i wydawca
 Heinrich Hofmann (1824–1911) – niemiecki malarz
 Heinrich Karl Hofmann (1795–1845) – niemiecki prawnik i polityk
 Heinrich Karl Hermann Hoffmann (1819–1891) – niemiecki botanik i mykolog

Zobacz też 
 Heinrich Hoffmann